Сер () — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Верхние Альпы. Входит в состав округа Гап.

Код INSEE кантона — 0522. Всего в кантон Сер входит 12 коммун, из них главной коммуной является Сер.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 2 571 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Верхние Альпы на сайте INSEE
 Расположение кантона Сер на карте Франции

Кантоны департамента Верхние Альпы